Termin SLD ima više značenja.

 Delta8-masna-kiselina desaturaza
 Superluminescentna dioda
 Srpsko lekarsko društvo